LAAD Defence & Security () — международное выставочное мероприятие, посвящённое военным технологиям, вопросам безопасности общества и производства вооружений. Проводится раз в два года в Рио-де-Жанейро начиная с 1997 года  при активной поддержке государственных структур Бразилии. Включает в себя демонстрацию последних достижений в области разработки стрелкового оружия, боеприпасов, военной техники, экипировки и оборудования, а также — услуг и технологий для вооруженных сил, правоохранительных органов, спецслужб и отделов безопасности крупных корпораций и государственных учреждений. Помимо экспозиций в рамках выставочной программы предусмотрены также семинары и тематические конференции.

По информации сайта BusinessUSA выставка  LAAD Defence & Security считается крупнейшим демонстрационным событием на рынке вооружений стран Латиноамериканского региона.

Динамика посещаемости выставки 
 2013 год: выставочные мероприятия на площадях экспозиционного комплекса «Riocentro» посетили свыше 30 тысяч человек; в них участвовало около 720 компаний и многочисленные официальные делегации из более чем 60 стран мира.

 2011 год: количество посетивших выставку специалистов составило 25,8 тысяч, среди них: 63 делегации из 61 страны, 663 участника из 40 стран, при этом 10 стран представлялись впервые, а 21 страна организовала национальную экспозицию. Суммарная площадь 60000 кв. м.

 2009 год: количество посетителей-специалистов составило 18,2 тысяч человек из 60 стран планеты, 235 официальных делегаций из 43 стран, 14 национальных павильонов, 336 экспонатов из 31 страны, в том числе 93 бразильских.

Участники выставки 
 Aimpoint AB 
 BAE Systems
 Embraer
 Israel Weapon Industries 
 Heckler & Koch 
 Rolls-Royce plc
 Вертолёты России 
 Конструкторское бюро приборостроения (Тула) 
 Рособоронэкспорт 
 и т.д.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт выставки на английском языке

Оружейные выставочные мероприятия
Международные выставки